Сересо-де-Арриба () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сепульведа. Занимает площадь 48,83 км². Население — 197 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии